Wiktor Stepanowitsch Saparin (; geboren am  in Moskau, Russisches Kaiserreich; gestorben 1970 ebenda) war ein russischer Science-Fiction-Autor.

Leben 
Saparin studierte an der Polytechnischen Universität in Moskau und arbeitete danach als Journalist für Zeitungen und Zeitschriften. Während des Großen Vaterländischen Krieges diente er als Soldat. Nach Kriegsende begann er für das populärwissenschaftliche Magazin Вокруг света (Wokrug sweta, „Rund um die Welt“) zu arbeiten, dessen Chefredakteur er von 1953 bis zu seinem Tod war. Er war Mitglied des Schriftstellerverbandes der UdSSR.

Seine erste Science-Fiction-Erzählung Ультраглаз (Ultraglas, „Ultra-Auge“) erschien 1946. In der Folge veröffentlichte er zahlreiche Kurzgeschichten und Novellen, die, beginnend 1949 mit Удивительное путешествие (Udiwitelnoje puteschestwije, „Eine wunderbare Reise“) auch gesammelt in Buchform erschienen. Insbesondere zu erwähnen ist der Zyklus Мир «Полдня» (Mir «Poldnja», „Die Welt des ‚halben Tages‘“). Einige von Saparins Erzählungen sind auch in deutscher Übersetzung erschienen.

Bibliografie 

 Мир «Полдня»
 Небесная Кулу (1958)
 Deutsch: Das Himmelskulu. Übersetzt von Ruth Elisabeth Riedt. In: Science Fiction 1: Wissenschaftlich-phantastische Erzählungen aus Rußland. Piper, 1963. Auch als: Landung auf der Venus. Übersetzt von Klaus Walther. In: Klaus Walther (Hrsg.): Marsmenschen. Das Neue Berlin, 1966.
 Суд над Танталусом (1959)
 Deutsch: Gericht über Tantalus. In: Das Herz der Schlange. Verlag für fremdsprachige Literatur (Wissenschaft und Phantasie), 1961.
 Последний извозчик  [= Последний пилот] (1958)
 Последнее испытание (1959, überarbeitet als Непредвиденное испытание, 1962)
 Прораб Вселенной (1961)
 Возвращение круглоголовых (1960)
 Исчезновение Лоо (1960)
 Возвращение (1961)
 Пыль приключений (1962)
 Первая вахта (1962)
 Чудовище подводного каньона (1964)
 Лунная рапсодия (1964)
 «Дракон» идет на выручку (1965)
 На восьмом километре (1966)
 Пари (1967)
 Разговор в кафе (1970)

 Erzählungen
 Исчезновение инженера Боброва  [= День Зои Виноградовой] (1948)
 Deutsch: Die geheimnisvolle Limousine. Verlag Kultur und Fortschritt. 1955.
 Голос моря (1952)
 Поющие пески (1953, Fragment)
 «Дракон» идет на выручку (1965)

 Kurzgeschichten
 Железное сердце (1946)
 Испытание (1946)
 Удивительное путешествие (1946)
 Ультраглаз  [= «Ультраглаз»] (1946)
 Чудесный вибратор  [= Происшествие в доме № 5] (1946, als С. Сабуров/S. Saburow)
 Секрет рыболова (1946, als С. Сабуров/S. Saburow)
 Сигнал «Я-17» (1947)
 «Синяя птица» (1949)
 Новая планета (1949)
 Оранжевый заяц (1949)
 Спичка (1949)
 Тайна чёрной крыши (1949)
 Объект 21 (1950)
 Плато Чибисова (1950)
 Спор (1953)
 Нить Ариадны (1954)
 Волшебные ботинки (1955)
 Однорогая жирафа (1955)
 Секрет «семёрки» (1955)
 Хрустальная дымка (1955)
 Звонок (1956)
 Универсальная шпаргалка  [= Універсальна шпаргалка] (1957)
 Небесная Кулу (1958)
 Последний извозчик  [= Последний пилот] (1958)
 Последнее испытание (1959)
 Суд над Танталусом (1959)
 Возвращение круглоголовых (1960)
 Исчезновение Лоо (1960)
 Не выбрасывайте пустых дневников!  [= Не выбрасывайте пустые дневники!] (1960)
 Возвращение (1961)
 Огонь и дым  [= Огонь и дым. К вопросу о жанре] (1961)
 Прораб Вселенной (1961)
 Грибная сила (1962)
 Душа и машина (1962)
 Непредвиденное испытание (1962)
 Первая вахта (1962)
 Пыль приключений (1962)
 Активный Ватрушкин (1963)
 Бывалый путешественник (1963)
 Знакомый почерк (1963)
 История с юмором (1963)
 Ковёр (1963)
 Почерк Свистулькина (1963)
 Предводитель следопытов (1963)
 Пуговица (1963)
 Рождение романа (1963)
 Сбежавший карандаш (1963)
 Телестрадания (1963)
 Лунная рапсодия (1964)
 Чудовище подводного каньона (1964)
 На восьмом километре (1966)
 Пари (1967)
 Чешуя майских жуков (1969)
 Разговор в кафе (1970)

 Sammlungen
 Удивительное путешествие (1949)
 Новая планета (1950)
 Однорогая жирафа (1958)
 Об'єкт 21 (1960)
 Суд над Танталусом (1962)
 Сбежавший карандаш (1963)
 Прораб Вселенной (2014)
 Удивительное путешествие (2014)
 Хрустальная дымка (2014)

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 356.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 855.

Weblinks 
 Виктор Сапарин auf FantLab (russisch)

Einzelnachweise 

Autor
Journalist (Sowjetunion)
Zeitungsjournalist
Chefredakteur
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Russisch)
Literatur (Sowjetunion)
Science-Fiction-Literatur
Erzählung
Kurzgeschichte
Novelle
Schriftsteller (Moskau)
Person im Zweiten Weltkrieg (Sowjetunion)
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1905
Gestorben 1970
Mann